VR — аббревиатура:
 VR Group — главная железнодорожная компания Финляндии
 Virtual reality — Виртуальная реальность
 VR (вещество) — боевое отравляющее вещество.